Арока:

 Арока — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Авейру.
 Арока — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.
 «Арока» — португальский футбольный клуб, базирующийся в Ароке, округ Авейру.
 Арока, Анхель (1907—1938) — испанский футболист, форвард.